Macandrevia är ett släkte av armfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår Macandrevia i familjen Zeilleriidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Laqueidae.

Macandrevia är enda släktet i familjen Zeilleriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Macandrevia